Ла Винатерија има више значења:

 Ла Винатерија (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Винатерија (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Винатерија (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Винатерија (Чинипас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Винатерија (Тамазула), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Винатерија (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Винатерија (Аламос), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Винатерија (Баканора), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Винатерија (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Винатерија (Росарио), насеље у савезној држави Сонора у Мексику